Мото Гран-Прі Америк 2014 року, офіційна назва Red Bull Grand Prix of the Americas — другий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2014, який відбувався 11—13 квітня 2014 року на трасі Америк у США.

MotoGP

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 115,773 км (21 коло).

Примітки: * — Хорхе Лоренсо допустив фальстарт, через що був покараний проїздом по піт-лейну з обмеженням швидкості.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 104,474 км (19 кіл).

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 99,234 км (18 кіл).

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Досягнення 
Марк Маркес здобув восьму перемогу у класі MotoGP. За цим показником він зрівнявся із Сете Жібернау і поступається лише чотирьом гонщикам: Валентіно Россі (67 перемог), Кейсі Стоунеру (38), Хорхе Лоренсо (31) та Даніелю Педросі (25). Загалом же це стала його 34-та перемога у всіх класах Гран-Прі; стільки ж було в кар'єрі Луки Кадалори.

Джек Міллер виграв другий етап поспіль, ставши першим австралійцем, кому вдалося це зробити у найлегшій категорії.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Америк
2014
Америки
Квітень 2014